Claude Pétey